Het Nederlands kampioenschap dammen 2009 werd van woensdag 8 tot en met zaterdag 18 april 2009 (met 2 rondes op 10 en 13 april) in Het Koelhuis te Huissen gespeeld. 
Nederlands kampioen werd (voor de 1e keer) Alexander Baljakin met 16 punten uit 13 partijen en een hoger plusremisesaldo dan de met hem puntgelijk geëindigde Ron Heusdens.

Kwalificatie
De nummers 1 tot en met 4 van het Nederlands kampioenschap 2008 waren rechtstreeks geplaatst. 
De overige 10 deelnemers waren afkomstig uit de halve finale 2009.

Toernooiverloop
Na 2 ronden stond Roel Boomstra (onder andere door een combinatieve overwinning in de 1e ronde op Alexander Baljakin) met 4 punten alleen aan kop gevolgd door 4 spelers met 3 punten. 
In de 3e ronde kwam Ron Heusdens op gelijke hoogte maar hij verspeelde de gedeelde koppositie door een nederlaag in de 7e ronde.
Hij kwam daarmee met Boudewijn Derkx en Sven Winkel in de 9e ronde op gelijke hoogte met Boomstra waarna Heusdens in de 11e ronde alleen op kop kwam.

Slotronde met partijen voor de titel
Baljakin kwam in de laatste ronde qua puntenaantal naast Heusdens en werd op basis van het plusremisesaldo Nederlands kampioen. 
Hij plaatste zich daarmee voor het wereldkampioenschap 2009 dat in Brazilië zou worden gespeeld maar niet doorging. 
Boomstra bereikte in de laatste ronde tegen Winkel schijfwinst met een gewonnen positie maar kon het niet omzetten in winst waarbij hij zowel qua puntenaantal als plusremisesaldo gelijk zou eindigen met Baljakin. 
In dat geval zouden partijen met versneld tempo worden gespeeld om uit te maken wie kampioen zou worden.

Overige klasseringen
De 16-jarige Roel Boomstra eindigde als jongste deelnemer op de 3e plaats waarbij hij Sven Winkel en Hein Meijer op basis van het plusremisesaldo voorbleef. 
Kees Thijssen en Boudewijn Derkx deelden met 14 punten de 6e plaats.

Scoretabel

Externe links
 Toernooisite
 Scoretabel op Toernooibase
 Eindstanden halve finale: Groep A Groep B Groep C Groep D Groep E

Dammen in 2009
Dammen, NK
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen
Dammen